Села:
 Радгоспне — колишня назва села Надія (Дніпропетровська область, Криворізький район)
 Радгоспне — колишня назва села Вишневе (Харківська область, Близнюківський район)
 Радгоспне — колишня назва села Веселе (Харківська область, Зміївський район)
 Радгоспне — колишня назва села Радісне (Хмельницька область, Полонський район)
 Радгоспне — колишня назва села Яблуневе (Чернігівська область, Ніжинський район)

Селища:
 Радгоспне — колишня назва селища Вершинне (Дніпропетровська область, П'ятихатський район)
 Радгоспне — колишня назва селища Корнинське (Житомирська область, Попільнянський район)
 Радгоспне — колишня назва селища Чемерлієве (Миколаївська область, Миколаївський район)
 Радгоспне — колишня назва селища Степове (Миколаївська область, Снігурівський район)
 Радгоспне — колишня назва селища Виноградне (Сумська область, Тростянецький район)
 Радгоспне — колишня назва селища Затишне (Харківська область, Харківський район)
 Радгоспне — колишня назва селища Елітне (Харківська область, Харківський район)
 Радгоспне — колишня назва селища Мале Веселе (Харківська область, Харківський район)
 Радгоспне — колишня назва селища Благодатне (Херсонська область, Скадовський район)
 Радгоспне — колишня назва селища Квітневе (Черкаська область, Драбівський район)

Див. також 
 Радгоспний
 Колгоспівка